Arayik Harutyunyan può riferirsi:
Arayik Harutyunyan, politico del Nagorno Karabakh
Arayik Harutyunyan_(Armenia), politico armeno